Circe (geslacht), een geslacht van weekdieren
 Circe (mythologie), een tovenares in de Griekse mythologie
 Circe (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Circe schaak, een variant bij het schaken
 Circe (DC Comics), een personage uit het DC Comics universe